Acuff ist der Familienname folgender Personen:

 Amy Acuff (* 1975), US-amerikanische Leichtathletin
 Eddie Acuff (1908–1956), US-amerikanischer Schauspieler
 Roy Acuff (1903–1992), US-amerikanischer Country-Sänger und Musik-Verleger

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Acuff (Tennessee), Union County
 Acuff (Texas), Lubbock County

Sonstiges:
 Acuff Branch, ein Fließgewässer in Texas